MPG steht für:
 Max-Planck-Gesellschaft, eine deutsche gemeinnützige Forschungsorganisation und die Trägergesellschaft der Max-Planck-Institute
 Max-Planck-Gymnasium, siehe dort zu einzelnen Gymnasien
 Internationalen Flughafen von Makini, Papua-Neuguinea, IATA-Code
 Manöverpatronengerät, Übungsaufsatz für Gewehre
 Medizinproduktegesetz
 motor pattern generator, siehe Central pattern generator
 Monumenta Palaeographica Gregoriana
 Bahnhof München-Pasing Güterbahnhof (DS100-Code)
 Monopropylenglycol, alternativer Name für 1,2-Propandiol
 Manöverpatronengerät

M.P.G. steht für:
 M.P.G., Album von Marvin Gaye (1969)

.mpg steht für:
 Dateierweiterung bei MPEG-Rasterbildsequenzen bzw. Filmen, siehe Moving Picture Experts Group

mpg steht für:
 miles per gallon, in den USA übliche Maßeinheit für den Treibstoffverbrauch von Fahrzeugen, siehe Kraftstoffverbrauch#Umrechnung zwischen l/100 km und mpg
 Marba (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache der Marba (Volk)

Siehe auch:

Abkürzung